Dimitri Oberlin (Yaoundé, 27 september 1997) is een Zwitsers–Kameroens voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in 2015 bij Red Bull Salzburg, dat hem overnam van FC Zürich. Oberlin debuteerde in 2018 in het Zwitsers voetbalelftal

Clubcarrière 
Oberlin is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Zürich. Op 18 mei 2014 debuteerde hij in de Zwitserse Super League tegen FC Aarau. In 2015 werd de aanvaller voor twee miljoen euro verkocht aan Red Bull Salzburg. Op 25 juli 2015 maakte hij zijn opwachting in de Oostenrijkse Bundesliga tegen SV Mattersburg. Vier dagen later vierde hij zijn Europese debuut in de voorronde van de UEFA Champions League tegen Malmö FF. Op 1 augustus 2015 maakte Oberlin zijn eerste competitietreffer tegen Rapid Wien.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Oberlin kwam uit voor diverse Zwitserse nationale jeugdselecties. Hij debuteerde op 23 maart 2018 in het Zwitsers voetbalelftal, tijdens een met 0–1 gewonnen oefeninterland in en tegen Griekenland. Hij viel in de 73e minuut in voor Breel Embolo.

Erelijst

Referenties 

Zwitsers voetballer
Kameroens voetballer